Axiotea fou la dona del rei Nicocles de Pafos. Quan Nicocles es va haver de suïcidar, Axiotea va matar les seves filles amb les seves pròpies mans per impedir que caigueren en mans dels Ptolemeus, i tot seguit, juntament amb les seves cunyades, es va suïcidar.

Referències 

Xipriotes